Dedham (Essex)
 Dedham (Iowa), Verenigde Staten
 Dedham (Massachusetts), Verenigde Staten